Линия M11 () — линия Стамбульского метро. Дата открытия — 22 января 2023 года. Имеет длину 32,7 км, а при открытии всех станций (16) будет иметь рекордную длину 69,1 км. Со станции Кагытхане можно доехать до Нового Аэропорта Стамбула. Перегон Гёктюрк — Ихсанийе стал рекордным по длине (9,95 км). Подвижной состав от китайской компании CRRC.

Пересадки

Станции 

 Kağıthane (Пересадка: М7)
 Hasdal
 Kemerburgaz
 Göktürk
 ihsanye
 Uydu Terminali
 istanbul Havalimanı
 Kargo Terminali

Линии Стамбульского метрополитена